Russ Sinkewich (né le  à Westlake, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il passe professionnel avec les Chiefs de Johnstown dans l'ECHL en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Stars de Lincoln || USHL ||37 ||1 ||3 ||4 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Falcons de Bowling Green || CCHA ||19 ||0 ||1 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Falcons de Bowling Green || CCHA ||37 ||0 ||1 ||1 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Falcons de Bowling Green || CCHA ||17 ||0 ||1 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Falcons de Bowling Green || CCHA ||22 ||0 ||2 ||2 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||16 ||0 ||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH ||5 || 0||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-	
|- 
|2009-2010 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||70 ||2 ||13 ||15 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Aces de l'Alaska || ECHL ||42 ||2 ||6 ||8 ||55 ||9 ||0 ||2 ||2 ||9
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- || -||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Aces de l'Alaska || ECHL ||23 ||2 ||4 ||6 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH ||21 ||0 ||0 ||0 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||8 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Aces de l'Alaska || ECHL ||23 ||0 ||4 ||4 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||11 ||3 ||2 ||5 ||2 ||- || -||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland || LAH ||21 ||0 ||4 ||4 ||15 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 || Walleye de Toledo || ECHL ||33 ||1 ||16 ||17 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Monsters du lac Érié || LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Stars du Texas || LAH ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||20 ||1 ||3 ||4 ||24 ||11 ||0 ||0 ||0 ||10

Trophée et distinction

ECHL 
 Il remporte la Coupe Kelly en 2010-2011.

Notes et références 

Naissance en septembre 1985
Naissance dans le comté de Cuyahoga
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Falcons de Bowling Green
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Kelly